Rhapsody kan syfta på:
 Rhapsody (programutvecklingsverktyg) – ett verktyg för modellbaserad analys, design och utveckling av programvara för realtidssystem och inbyggda system
 Rhapsody (digital musiktjänst) – en amerikansk musiktjänst på prenumerationsbasis
 Rhapsody of Fire – ett italienskt symphonic power metalband
 Rhapsody in Rock – en konsertturné som utförs av Robert Wells med gäster